Саяс () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Альфредо Саяс-і-Альфонсо — 4-й президент Куби
 Карлос Едуардо Рамон Саладрігас-і-Саяс — 1-й прем'єр-міністр Куби